een van oorsprong Poolse familienaam: 

 Nikolaj Bogdanov-Belski, Nikolaj Petrovitsj Bogdanov-Belski, Russisch kunstschilder
 Vladimir Ivanovitsj Belski, Russisch librettist
 Ed Belski, Nederlandse voetballer
 Tuvia Bielski
Bielski-partizanen

Zie ook
 Bielsk, verschillende plaatsen in Polen